Петрюс Борель (26 июня 1809 — 14 июля 1859) — французский писатель, поэт, переводчик, представитель так называемого неистового романтизма. Именовал себя «Le Lycanthrope» (буквально: человек-волк).

Биография 
Родился в Лионе, был двенадцатым из четырнадцати детей. Его отец Андре Борель торговал скобяными товарами. С 1820 жил в Париже. Учился живописи и архитектуре в Париже и стал в 1828 году помощником архитектора в Мелёне); к 1830 году посвятил себя литературе и журналистике. 

Поддержал Июльскую революцию, подчеркивал свою приверженность республиканским идеалам, хотя в уличных боях участия не принимал . В 1831 году написал свои первые стихотворения, в 1832 году был выпущен первый сборник его стихов «Рапсодии». В 1834 году женился, в 1840 году переехал к родственникам жены в Аньер-сюн-Сен, в 1844 году вернулся в Париж. На протяжении 1830-х и 1840-х годов сотрудничал с рядом литературных журналов, с трудом зарабатывая на жизнь. 

Борель имел большое количество друзей среди более именитых французских литераторов того времени (в том числе общался с Теофилем Готье), но настоящего коммерческого успеха своими произведениями не достиг. Живя в пригороде Парижа (с ноября 1836 г.), пытался освоить фермерское дело. В конце концов при поддержке Теофиля Готье и Эмиля де Жирардена он сумел в 1845 году получить незначительную должность гражданского инспектора во французской колониальной администрации. В январе 1846 г. прибыл в Алжир. В 1847 году был переведён в алжирский город Мостаганем и тогда же во второй раз женился (на дочери своей первой жены от её первого брака). В 1848 году во время революционной смуты во Франции был уволен со службы, но в 1849 году был восстановлен на ней, однако переведён в город Константину. До 1851 года служил там инспектором по исполнению наказаний и строительству, в 1851 году подал ходатайство о возвращении в Мостаганем, которое было удовлетворено. В 1852 году активно участвовал в борьбе с эпидемией тифа в городе, но в середине 1850-х годов несколько раз подвергался штрафам за небрежность в ведении статистических документов и даже обвинялся в хищениях. В итоге в августе 1855 года он был отправлен в отставку, вел жизнь простого фермера. 
Скоропостижно скончался в Мостаганеме, предположительно от гипертермии.

Творчество 
Придуманное самим писателем и поддержанное его окружением прозвище «Человек-волк», возможно, было навеяно Байроном.  По мнению ряда литературоведов, Бореля следует считать одним из предшественников сюрреализма  .
В 1836 году с целью заработка перевёл на французский язык роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». В 1833 г. вышел в свет сборник новелл «Шампавер. Безнравственные рассказы» (рус. пер. 1971). Участник группы неистовых романтиков (наряду с А. Девериа, Ж. де Нервалем, Огюстом Маке и пр.). В 1839 г. опубликован роман «Мадам Потифар», самое значительное из произведений Бореля (рус. пер. 2019).

Публикации текстов

Литература 
 Соколова Т.В. Возвращение отвергнутого романа: Мадам Потифар Петрюса Бореля // Многоликая проза романтического века во Франции. СПб, 2013. С. 76-111.
 Соколова Т.В. В духе и стиле неистового романтизма // Борель, Петрюс. Мадам Потифар. М.: Ладомир – Наука, 2019. С. 427-478.
 Jules Claretie, Pétrus Borel le lycanthrope, René Pincebourde, 1865, 139 p.
 Jean-Luc Steinmetz, Pétrus Borel: un auteur provisoire, Lille, Presses universitaires de Lille, 1986, 224 p.
 Jean-Luc Steinmetz, Pétrus Borel : vocation, poète maudit, Paris, Fayard, 2002, 434 p. .

Примечания 

Писатели Франции XIX века
Поэты Франции